Léon Bertrand peut désigner :

 Léon Bertrand (1804-1877), écrivain et journaliste français, fondateur du Journal des Chasseurs en 1836 ;
 Léon Bertrand (1869-1947), géologue français ;
 Léon Bertrand (1902-1977), résistant français ;
 Léon Bertrand (1951-), homme politique français.